Высшая партийная школа имени Карла Маркса (, сокр. PHS) — высшая школа при ЦК СЕПГ в ГДР. Основана в 1946 году. Образовательная деятельность прекращена 30 июня 1990 года.

Высшая партийная школа имени Карла Маркса — высшее образовательное учреждение СЕПГ, в её подчинении находились окружные и районные партийные школы. Аналогичное образование предлагала также Высшая партийная школа КПСС в Москве.

История 
В первые годы существования, в 1946—1947 годах учебный курс длился шесть месяцев. С 1947 года был введён курс общей политической и идеологической подготовки продолжительностью в два года для молодых членов СЕПГ. Старшие и более влиятельные партийные деятели, готовившиеся к новым сферам работы, учились полгода. Три четверти слушателей Высшей партийной школы набирались из Советской зоны оккупации Германии, впоследствии ГДР, остальные — из западных зон оккупации, при этом они зачастую проходили подготовку под вымышленными именами. В более поздний период производственные и территориальные партийные организации делегировали своих членов на обучение в течение одного или трёх лет. По окончании обучения слушателям выдавался диплом преподавателя общественных наук.
 
Первоначально Высшая партийная школа находилась в подчинении отдела агитации и пропаганды при ЦК СЕПГ, с 1983 года находилась в ведении секретаря Политбюро по культуре Курта Хагера, считавшегося после смещения Вальтера Ульбрихта и прихода к власти Эриха Хонеккера главным идеологом ГДР. Хагер сам также преподавал в Высшей партийной школе. Сначала Высшая партийная школа находилась в Либенвальде, с 1948 года — в Хакебурге, загородном доме в Клайнмахнове, а с 1955 года — в берлинском районе Митте на улице Рунгештрассе, в Доме у Кёльнского парка. В 1980 году некоторые кафедры были выведены в Клайнмахнов.

Цель, поставленная перед Высшей партийной школой имени Карла Маркса, состояла в подготовке квалифицированных кадров, теоретической научно-исследовательской работе и создании учебных и других материалов в соответствии с указаниями Центрального секретариата. Высшая партийная школа являлась официальным государственным вузом, зарегистрированном в реестре высших учебных заведений ГДР, и с 1954 года имела право присуждать научные степени. Образование в Высшей партийной школе имени Карла Маркса получили около 25 тыс. членов СЕПГ, кроме того, в основанном в 1967 году Институте Тельмана для иностранных слушателей прошли подготовку около 2000 человек из дружественных партий и левых организаций, представлявших 67 стран. После политических перемен в ГДР летом 1990 года Высшая партийная школа была ликвидирована, в результате ликвидации было уволено 150 профессоров, доцентов и ассистентов и около 300 других сотрудников.

Кафедры 
 Кафедра истории КПСС
 Кафедра политэкономии социализма
 Кафедра политэкономии капитализма
 Кафедра учения марксистско-ленинской партии, партийной жизни и партийного строительства
 Кафедра промышленного хозяйствования
 Кафедра аграрной политики и аграрной экономики
 Кафедра культурной политики СЕПГ

Ректоры 
 1946—1947 — Вилли Кропп и Карл Бозе
 1947—1950 — Рудольф Линдау и Пауль Ленцнер
 1950—1983 — Ханна Вольф
 1983—1989 — Курт Тидке
 1989—1990 — Гёц Дикман

Литература 
 Hermann Weber: Damals, als ich Wunderlich hieß. Vom Parteihochschüler zum kritischen Sozialisten. Aufbau-Verlag, ISBN 3-351-02535-1.
 Uwe Möller, Bernd Preußer (Hrsg.): Die Parteihochschule der SED — ein kritischer Rückblick. GNN Verlag, 2006, ISBN 3-89819-236-9.

См. также

Ссылки 
 Hubert Faernsen: Geheimnisträger Hakeburg

Появились в 1946 году в Германии
Учебные заведения, основанные в 1946 году
Организации, закрытые в 1990 году
Исчезнувшие вузы Берлина
СЕПГ
Район Митте
Карл Маркс